BMW Motorsport — общее название для ряда заводских автогоночных команд немецкого концерна BMW:

 BMW Motorrad — мотоциклетное подразделение компании.
 BMW Sauber — одно из названий команды Sauber. Выступала в таком виде в 2006—2009 годах.
 Rahal Letterman Lanigan Racing — американская автогоночная организация.
 Schnitzer Motorsport — немецкая автогоночная организация.
 Team RMG — немецкая автогоночная организация.
 Turner Motorsport — американская автогоночная организация.

См. также 
 BMW в автоспорте